Новая Солянка — село в Рыбинском районе Красноярского края, административный центр Новосолянского сельсовета.

География 
Находится в примерно в 28 километрах к восток-северо-востоку от районного центра город Заозёрный.

Климат 
Климат резко континентальный. Зима суровая, средние температуры января составляют −19—21 °С, критические — от −45 до −52 °С. Лето преимущественно жаркое, солнечное, со средними температурами июля +19—25 °С, максимальные: +34—38 °С.

История 
Село основано в 1893 году. В 1926 году было учтено 745 жителей, преимущественно русских. По местным данным большая часть переселенцев переехала из Украины и Белоруссии.

Население 

Постоянное население составляло 2815 человек в 2002 году (91 % русские).

Примечания 

Населённые пункты Рыбинского района (Красноярский край)